Csehország
 Borová, település a Náchodi járásban
 Borová, település a Svitavyi járásban
 Szlovákia
 Fenyves (1887-ig Borova, szlovákul Borová), község a Nagyszombati kerület Nagyszombati járásában